Un centre de supervision urbain (abrégé en CSU) est une salle ou un bâtiment équipé d'écrans affichant en direct les images filmées par des caméras de vidéosurveillance, qui peuvent parfois être manipulées à distance. Plusieurs villes de France sont équipées d'un CSU : Montpellier, Montauban, Nice, Vichy, Clamart…

Notes et références 

Surveillance
Sécurité